Laurids de Thurah kan henvise til flere personer:

 Laurids de Thurah (1706-1759) – dansk arkitekt og arkitekturhistoriker
 Laurids de Thurah (forfatter) (1825-1875) – dansk forfatter og skolemand

Desuden:
 Laurids Thura (1657-1731) – dansk biskop over Ribe Stift